Mouzay (Indre-et-Loire)
 Mouzay (Meuse)